Khieu ist der Familienname folgender Personen:

 Khieu Ponnary (1920–2003), kambodschanische Politikerin, Ehefrau von Pol Pot dem Führer der Roten Khmer
 Khieu Samphan (* 1931), kambodschanischer Politiker, Mitglied der Roten Khmer